Kohlgrube bezeichnet:

 Kohlgrube, eine Siedlung im östlichen Hausruck und Ortschaft der oberösterreichischen Gemeinde Wolfsegg am Hausruck
 Kohlgrube (Wipperfürth), Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Kohlgrube (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kohlebrecher Kohlgrube, Teil der historischen Braunkohle-Übertagsanlagen der ehemaligen Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG (WTK AG) 

Siehe auch:
 Kohlgrub
 Kohlengrube